El término panteón (del latín Panthĕon, y este del griego Πάνθειον Pántheion: ‘todos los dioses’), en mitología, puede referirse a:

 El panteón (mitología), el conjunto de todos dioses de una mitología politeísta.

Asimismo, puede hacer referencia a las siguientes construcciones:

 El Panteón de Agripa, el templo en Roma dedicado a todos los dioses, que dio origen al término castellano.
 El panteón (arquitectura), monumento a un grupo determinado de personas o edificación funeraria donde reposan los restos de los difuntos de una familia.
 El Panteón de París (Francia).
 El Panteón de Hombres Ilustres, en la ciudad de Madrid (España).
 La Cripta Real del Monasterio de El Escorial o Panteón de reyes del Monasterio de El Escorial, en San Lorenzo de El Escorial, en la Comunidad de Madrid (España).
 El Panteón Nacional de Venezuela, en la ciudad de Caracas.
 El Panteón de Marinos Ilustres, en la ciudad de San Fernando, en la provincia de Cádiz (España).
 El Panteón de reyes de la Catedral de Oviedo, en la ciudad de Oviedo, en el Principado de Asturias (España).
 El Panteón Nacional de los Héroes, en la ciudad de Asunción (Paraguay).
 El Panteón de la Patria, en la ciudad de Santo Domingo (República Dominicana).

También, en literatura, puede referirse a:

 Panteón (novela), novela del escritor español Carlos Sisí, ganadora del Premio Minotauro en 2013.
 Memorias de Idhún III: Panteón, novela de la escritora española Laura Gallego García, tercera parte de la trilogía Memorias de Idhún.
 Panteón (cómic), una organización ficticia que figura en las historias de Marvel Comics.

Además, puede hacer referencia a:

 El cerro Panteón, uno de los 42 cerros de la ciudad de Valparaíso (Chile).
 El cementerio, llamado «panteón» en Andalucía y América.